Die Basketball-Bundesliga-Saison 1993/94 war die 28. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Basketball der Männer.

Saisonnotizen 
 Meister der Saison 1993/94 wurde der TSV Bayer 04 Leverkusen.
 Pokalsieger der Saison 1993/94 wurde Brandt Hagen.
 Das BBL All-Star Game 1993 fand in der Europahalle in Karlsruhe statt. Sieger wurde mit 96:93 der Norden.

Endstände

Hauptrunde

Finalrunde

Ehrungen

Siehe auch 
 2. Basketball-Bundesliga 1993/94
 Deutscher Meister (Basketball)
 Deutscher Pokalsieger (Basketball)

Weblinks 
 Basketball-Bundesliga
 Saison-Rückblick 1993/94 Gießen 46ers
 Saison-Rückblick 1993/94 TTL Bamberg - Bamberger Fan-Seite

Einzelnachweise 

1993/94
Basketballsaison 1993/94